Шарль Ван Лоо:
 Ван Лоо, Шарль Андре (1705—1765)
 Ван Лоо, Шарль Амедей Филипп (1717—1795).